Creanga de aur se poate referi la:
 Creanga de aur  (în ) - un studiu comparativ al mitologiei și religiei realizat de James George Frazer (1854-1941) și publicat în 1890.
 Creanga de aur - roman scris de Mihail Sadoveanu și publicat în 1933.